«Alors on danse» ()  — песня бельгийского исполнителя Stromae, выпущенная в сентябре 2009 года на его родине, и в феврале 2010 в России, Бельгии, Албании, Австрии, Болгарии, Дании, Германии, Греции, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии. Успех ждал её и в Северной Америке, где она попала в ротацию канадской станции CKOI-FM.

Список композиций 
 CD сингл
 «Alors on danse» (Radio Edit) — 3:29
 «Alors on danse» (Extended Mix) — 4:18

 CD сингл — Промо 1 (Were)
 «Alors on danse» — 3:28

 CD сингл — Промо 2 (Mercury)
 «Alors on danse» (Remix) — 2:51

 UK iTunes — EP
 «Alors on danse» (feat. Kanye West and Gilbere Forte) — 3:34
 «Alors on danse» (feat. Erik Hassle) — 3:28
 «Alors on danse» (Solo Remix) — 4:10
 «Alors on danse» (Solo Dub Remix) — 4:09
 «Alors on danse» (Mowgli Remix) — 6:25

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Видеоклип 
Клип был снят в Бельгии в 2009 году. В главной роли — сам Stromae. История показывается с двух ракурсов одновременно.

Сюжет 
После тяжёлого рабочего дня, проведённого в офисе, лирический герой (персонаж Stromae) решает увидеть своего ребёнка. Но мать ребёнка не пускает его в дом, после чего он продолжает идти по улице. Бездомный забирает у него пиджак. Затем герой заходит в паб, где напивается и начинает петь на сцене, пока не падает без сознания, после чего неизвестный мужчина волочит его до офиса, в котором герой и работает.

Примечания 

Музыкальные видео по алфавиту
Синглы 2010 года
Песни на французском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Téléchargés Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы Stromae
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Песни Stromae
Песни, написанные Stromae